Vigilanza – nel diritto è sinonimo di controllo di legittimità sugli atti
Vigilanza – in medicina, fase del lavoro medico all'interno dell'anamnesi
Vigilanza – attività a salvaguardia di beni e persone di competenza delle forze di Polizia o Militari
Vigilanza privata – attività del custodire beni mobili o immobili 
Vigilanza – figura araldica
Vigilanza – in economia e finanza, attività a carico della Banca d'Italia
Vigilanza – nome di due donne della dinastia giustinianea
Vigilanza Rai – commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi